Solberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Solberg (Halver), ein Ortsteil von Halver in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Solberg (Gemeinde Waldburg), Ort bei Waldburg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Solberg (Härnösand), ein Ort in der Gemeinde Härnösand, Schweden
 Solberg (Kungälv), ein Ort in der Gemeinde Kungälv, Schweden
 Solberg (Örnsköldsvik), ein Ort in der Gemeinde Örnsköldsvik, Schweden
 Solberg Inlet, Bucht im Grahamland an der Ostküste der Antarktischen Halbinsel

Solberg ist der Familienname folgender Personen:
 Carolina Solberg (Carolina Salgado Collett Solberg; * 1987), brasilianische Beachvolleyballspielerin
 Christian Røste Solberg (* 1999), norwegischer Skispringer
 Elsa Katrine Solberg, Geburtsname von Trine Hattestad (* 1966), norwegische Speerwerferin und Olympiasiegerin
 Eirik Lae Solberg (* 1971), norwegischer Politiker
 Erna Solberg (* 1961), norwegische Politikerin (Høyre)
 Glenn Solberg (* 1972), norwegischer Handballspieler und -trainer
 Gry Kirsti Solberg, Geburtsname von Gry Kirsti Skjønhaug (* 1969), norwegische Badmintonspielerin und Konditorin
 Gunhild Solberg (* 1993), norwegische Skispringerin und Fußballspielerin
 Henning Solberg (* 1973), norwegischer Rennfahrer
 Henrik Solberg (* 1987), norwegischer Eishockeyspieler
 Hill-Marta Solberg (* 1951), norwegische Politikerin
 Jonas Solberg Andersen (* 1981), norwegischer Eishockeyspieler; siehe Jonas Andersen
 Konrad K. Solberg (1874–1954), US-amerikanischer Politiker
 Leif Solberg (1914–2016), norwegischer Organist und Komponist
 Lisa Aisato Njie Solberg (* 1981), norwegische Illustratorin, Bilderbuchautorin und Malerin
 Magnar Solberg (* 1937), norwegischer Biathlet
 Oliver Solberg (* 2001), schwedischer Rallyefahrer
 Pedro Solberg (* 1986), brasilianischer Beachvolleyballspieler
 Petter Solberg (* 1974), norwegischer Rallyefahrer
 Sanna Solberg (* 1990), norwegische Handballspielerin
 Silje Solberg (* 1990), norwegische Handballspielerin 
 Simon Solberg (* 1979), deutscher Regisseur
 Ståle Liavik Solberg (* 1979), norwegischer Schlagzeuger
 Sverre Solberg (1960–2014), norwegischer Schauspieler
 Thomas Solberg (* 1970), norwegischer Fußballspieler
 Torstein Tvedt Solberg (* 1985), norwegischer Politiker

Siehe auch:
 Sohlberg
 Sollberg
 Sollberger
 Solberga
 Solbjerg Sogn